Marcon (Italië), gemeente in de Italiaanse provincie Venetië
Marçon, gemeente in het Franse departement Sarthe